Rocade peut faire référence à : 

 Rocade, une voie rapide qui contourne une agglomération. 
 Rocade dans l'organisation d'un front militaire, une voie parallèle au front, en arrière de celui-ci, permettant aux troupes et aux approvisionnements de circuler d'un endroit à l'autre du front. Des pénétrantes relient la rocade au front.
 Rocade en câblage, un câble constitué de paires torsadées sans affectation fixe.
 La Rocade, micro-quartier d'Avignon